Il existe plusieurs personnages historiques portant le nom d’Arnoul  :
 Arnoul  de Chiny
 Arnoul  de Flandre
 Arnoul  de Looz

Voir aussi 
 
 Arnould  de Guînes
 Arnulf  de Bavière